Dłoń (palma manus) – powierzchnia ręki
 Dłoń (miara) – miara
 Dłoń – singel Natalii Kukulskiej

 Dłoń – wieś w woj. wielkopolskim, w powiecie rawickim, w gminie Miejska Górka
 Dłoń – osada w woj. wielkopolskim, w powiecie rawickim, w gminie Miejska Górka
 Dłoń − nieczynny przystanek kolejowy we wsi Dłoń